Aad van Hardeveld (1930-2017), atleet
 Annick van Hardeveld (1923-1945), de laatste koerierster die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd neergeschoten
 Johannes Martinus van Hardeveld (1891-1953), architect
 Marcel 'Hoss' van Hardeveld (1945-2011), basgitarist van Unit Gloria
 Kees van Hardeveld (1956-2017), Nederlands bondscoach van het Nederlands dameswaterpoloteam
 Eric van Hardeveld (3 september 1960), voormalig voetballer bij Vitesse, basisschooldirecteur
 Marianne van Hardeveld is een befaamd productiemanager in films en series

De achternaam van Hardeveld komt in Nederland het meeste voor in Amsterdam, Ede, Veenendaal, Baarn en Zutphen

Hardeveld

Er zijn ook personen die alleen Hardeveld heten dus geen "van" als tussenvoegsel hebben.
Onder andere voetballer Jeff Hardeveld is er een voorbeeld van.

Hardeveld, van